Moheli (francès Mohéli), illa de l'arxipèlag de les Comores que avui dia forma un dels quatre estats de la Unió de Comores.
 Sultanat de Moheli, antic sultanat establert a l'illa de Mohéli